Guerrero se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pablo C. Guerrero
 Rosa Trinidad Guerrero